Ruijter ist der Familienname folgender Personen:

 Henny de Ruijter (1929–2013), niederländischer Karambolagespieler und Unternehmer

Siehe auch:
 De Ruijter (Lebensmittelhersteller), niederländischer Produzent landestypischer Brotbeläge